Cannabidiol, un principi actiu de la planta del cànem que té efectes terapèutics
 Central business district, terme en anglès per a anomenar el pol financer d'una ciutat
 Convention on Biological Diversity, una tractat internacional per la conservació de la biodiversitat.